Saltzberg ist der Name von

 David Saltzberg (* 1967), US-amerikanischer Astrophysiker
 Katherine Saltzberg, US-amerikanische Schauspielerin
 Sarah Saltzberg, US-amerikanische Schauspielerin
 Edward Saltzberg (* 1932), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Salzberg